Осредци могу да буду:

 Осредци (Брус), насеље у општини Брус, Расински округ, Република Србија
 Осредци (Грачац), насеље у општини Грачац, Лика, Република Хрватска